Typ N steht für:

 Stadtbahnwagen Typ M/N, Stadtbahnwagen im Ruhrgebiet
 Typ N, britischer Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ National oder „N“
 Typ N, Tankschiffstyp, siehe Tankmotorschiff #Typ N
 eine ehemalige Triebwagenbaureihe der Wiener Elektrischen Stadtbahn, siehe Typen N, n und n1 der Gemeinde Wien – städtische Straßenbahnen

Siehe auch:
 Renault Type N, Automodelle von Renault